Prawda

1. zgodna z rzeczywistością treść słów, interpretacja faktów, przedstawienie czegoś zgodne z realiami

2. to, co rzeczywiście jest, istnieje lub było

3. zasada dowiedziona naukowo lub wynikająca z doświadczenia, uważana powszechnie za niepodważalną

Pojęcia naukowe 
 prawda – pojęcie filozoficzne
 prawda – pojęcie w logice
 prawda materialna – pojęcie prawne

W Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Prawda – część wsi Kotlice w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Miączyn
 Prawda – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Rzgów
 Prawda – przysiółek wsi Raciborowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice
 Prawda – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku, z siedzibą władz we wsi Stara Prawda

Czasopisma 
 "Prawda" – dziennik wydawany w ZSRR, organ partii bolszewickiej
 "Prawda" – polski konserwatywny tygodnik okresu międzywojennego
 "Prawda" – polonijny tygodnik w Winnipeg (Kanada)
 "Prawda" – tygodnik powstania styczniowego
 "Prawda" – francuski trockistowski tygodnik okresu międzywojennego

Muzyka 
 Prawda – polski zespół punkowy
 Prawda – album zespołu Proletaryat

Literatura 
 Prawda (ang. The Truth) – powieść fantasy Terry'ego Pratchetta
 Prawda, która prowadzi do życia wiecznego – wydawnictwo Świadków Jehowy

Inne 
 Prawda – w latach 1549-1578 nazwa Łaszczowa w województwie lubelskim
 Prawda – miejscowość w Kanadzie w prowincji Manitoba
 Prawda – chutor w Rosji, w sielsowiecie porieczeńskim rejonu sudżańskiego w obwodzie kurskim

Zobacz też 
 Nowa Prawda – miejscowość w województwie lubelskim
 Stara Prawda – miejscowość w województwie lubelskim

Przypisy